A-1 liga za 1993./94. je bilo treće izdanje hrvatskog prvenstva u košarci od neovisnosti koje je treći put zaredom osvojila ekipa Splita.
Natjecanje se odvijalo kroz tri faze.

Sudionici 
 Mursa - Osijek
 Gradine - Pula
 Rijeka - Rijeka
 Split - Split
 Elemes - Šibenik
 Zadar - Zadar
 Centar banka - Zagreb
 Dubrava - Zagreb
 Lokomotiva - Zagreb
 Montmontaža - Zagreb
 Novi Zagreb - Zagreb
 Sutla - Zaprešić

Ljstvice i rezultati

A-1 liga

Drugi dio lige

Bijela liga 
 (za 1. – 6. mjesto)

Plava liga 
 (za 7. – 12. mjesto)

Završnica za prvaka 

Prvakinje Hrvatske za 1993./94.: ŽKK Split

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.
 ŽKK Riječanka, rezultati 1993./94,, pristupljeno 2. veljače 2014.

1993-94
ž-1-A-1